Их-Уул () — название двух Монголиямонгольских сомонов:

 Их-Уул (Завхан) — сомон аймака Завхан
 Их-Уул (Хувсгел) — сомон аймака Хувсгел